Czesław Łapiński (1912–1989) – taternik, ratownik tatrzański
 Czesław Łapiński (1912–2004) – podpułkownik, prokurator w procesach stalinowskich